Garaba Imre (Vác, 1958. július 29. –) válogatott labdarúgó, hátvéd, edző.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Sződligeten kezdett focizni és 14 évesen került a III. Kerületi TTVE csapatához. A junior éveit a Váci Izzónál töltötte. Itt fedezte fel az akkori Honvéd edző Tichy Lajos. A Honvéddal  négyszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. 1987 és 1992 között külföldön játszott. Két idényt a francia bajnokságban, hármat Belgiumban szerepelt. Ezután visszatért Magyarországra és a BVSC-nél játékos edzőként fejezte be az aktív sportot.
A magyar első osztályban 1978 és 1993 között 243 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 14 gólt szerzett.

A válogatottban 
A magyar válogatottban 82 alkalommal szerepelt 1980 és 1991 között és három gólt szerzett. Az 1982-es spanyolországi és 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő csapat tagja. Első válogatottbeli gólját 1981-ben Anglia ellen szerezte a Népstadionban. Ezzel alakult a mérkőzés eredménye 1-1-re, de végül kikaptunk 3-1-re.

Edzőként 
1993 áprilisa és szeptember között a BVSC vezetőedzője volt, a rákövetkező idényben Rákospalotán töltött egy évet, utána Gödöllőn, legvégül az MTK-nál volt egy rövid ideig vezetőedző. A kék-fehérek után már nem vállalt edzői állást és a labdarúgástól is távol tartja magát.

Edzősége után 
Miután visszavonult a labdarúgástól, vállalkozást indított. A 2010-es önkormányzati választáson a Fidesz–KDNP színeiben indult Zuglóban, ahol egyéniben mandátumot szerzett, de 2010 végén lemondott képviselői pozíciójáról.

Sikerei, díjai

Játékosként 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1979–80, 1983–84, 1984–85, 1985–86
 Magyar Népköztársasági Kupa (MNK)
 győztes: 1985
 Az év labdarúgója: 1982

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Vác FC labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Stade Rennais labdarúgói
Az RSC Charleroi labdarúgói
A BVSC labdarúgói
Az év magyar labdarúgói
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Váciak
1958-ban született személyek
Élő személyek
Magyar bajnok labdarúgók
Az MTK vezetőedzői
A BVSC vezetőedzői